Департамент Пилькомайо  () — департамент в Аргентине в составе провинции Формоса.

Территория — 5342 км². Население — 85024 тыс.человек. Плотность населения — 15,9 чел./км².

Административный центр — Клоринда.

География
Департамент расположен на востоке провинции Формоса.

Департамент граничит:
на севере  и востоке — с Парагваем
на юге — с департаментом Формоса
на западе — с департаментами Пилагас, Пиране

Административное деление
Департамент включает 5 муниципалитетов:

Клоринда
Лагуна-Бланка
Лагуна-Найк-Нек
Риачо-Е-Е
Сьете-Пальмас

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Департаменты провинции Формоса